Libor Dolana, češki hokejist, * 6. maj 1964,  Češka.

Dolana je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Pardubice in Dukla Jihlava. Dve sezoni je bil tudi član kluba SC Herisau v švicarski 2. ligi, kariero pa končal pri Dukli Jihlava v češki ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, sam pa je dosegel osem golov in štiri podaje na 24-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 4
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 7
| 1
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 12
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 14
| 17
| 31
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 6
| 0
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 50
| 28
| 19
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 57
| 33
| 35
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Herisau
| Švicarska 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Herisau
| Švicarska 2. liga
| 92/93
|
|
| 38
| 21
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 93/94
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 94/95
|
| 42
| 17
| 21
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 95/96
|
| 24
| 11
| 13
| 24
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 96/97
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti SC Herisau